Grime steht für:

 Grime, ein Musikstil
 GrimE, eine Abenteuerspiel-Engine

Grime ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Grime (* 1981), britische Komponistin
 John Philip Grime (1935–2021), britischer Pflanzenökologe
 Kitty Grime (1930–2007), britische Journalistin, Musikkritikerin und Jazzsängerin